Piscopo ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Piscopo (1920–2009), maltesischer Politiker
 Edoardo Piscopo (* 1988), italienischer Rennfahrer
 Tullio De Piscopo (* 1946), italienischer Musiker